Гильча — название населённых пунктов.

Украина 
 Гильча Вторая — село Здолбуновского района Ровненской области.
 Гильча Первая — село Здолбуновского района Ровненской области.